Hermodore (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Hermodore d'Éphèse () ;
 Hermodore de Syracuse, philosophe grec () ;
 Hermodore de Salamine, architecte grec ().